Thomashaus steht für:
 das Thomashaus am Thomaskirchhof in Leipzig
 den Wohnplatz Thomashaus in der Ortsgemeinde Roscheid